A Special Activities Center (ou Centro de Atividades Especiais, ou SAC em inglês), anteriormente chamada de Special Activities Division (ou SAD), é uma divisão da CIA (a principal agência de inteligência dos Estados Unidos) responsável por operações especiais.

Ela foi criada no início da década de 2000.

Ver também
Espionagem
NSA

Bibliografia

 – The history of CIA/IAD's paramilitary operations in Indonesia in the 1950s, detailing the activities of IAD's Ground Air and Maritime Branches, and highlighting the roles of legendary PMCOs Tom Fosmire, Anthony Posephny ("Tony Poe"), Jim Glerum and others.
Daugherty, William J. (2004). Executive Secrets: Covert Action and the Presidency. University of Kentucky Press.
Lynch, Grayston L. 2000. Decision for Disaster: Betrayal at the Bay of Pigs. Potomac Books Dulles Virginia ISBN 1-57488-237-6 ISBN 9781574882377
Rodríguez, Félix and Weisman, John. 1989. Shadow Warrior/the CIA Hero of a Hundred Unknown Battles. Simon & Schuster. ISBN 0-671-66721-1
Southworth, Samuel A. & Tanner, Stephen. 2002. U.S. Special Forces: A Guide to America's Special Operations Units : the World's Most Elite Fighting Force. Da Capo Press ISBN 0-306-81165-0 ISBN 9780306811654
Stone, Captain Kathryn and Williams, Professor Anthony R. (Project Advisor). April 7, 2003. All Necessary Means: Employing CIA operatives in a Warfighting Role Alongside Special Operations Forces, United States Army War College (USAWC).
Tenet, George. 2007. At the Center of the Storm: My Life at the CIA. Harper Collins
Triay, Victor Andres. 2001. Bay of Pigs: An Oral History of Brigade 2506. University Press of Florida, Gainesville ISBN 0-8130-2090-5 ISBN 978-0813020907
Tucker, Mike and Faddis, Charles. 2008. Operation Hotel California: The Clandestine War inside Iraq. The Lyons Press. ISBN 978-1-59921-366-8
P, Matt. 2010, Review of Hotel California: The Clandestine War inside Iraq. Studies in Intelligence. Volume 54 No. 2
 – The history of CIA/IAD'S 15-year involvement in conducting the secret war in Laos, 1960–1975, and the career of CIA PMCO (paramilitary case officer) Bill Lair.

Wyden, Peter. 1979. Bay of Pigs – The Untold Story. Simon and Schuster. New York. ISBN 0-671-24006-4 ISBN 0224017543 ISBN 978-0-671-24006-6

Literatura
Air America and The Ravens- by Chris Robbins — Both are the history of CIA/IAD's war in Laos, providing biographies and details on such legendary CIA PMCOs as Wil Green, Tony Poe, Jerry Daniels, Howie Freeman, Bill Lair, and the pilots, ground crew and support personnel managed by IAD/SOG/AIR BRANCH under the proprietaries Bird Air, Southern Air Transport, China Air Transport and Air America—and the U.S. Air Force forward air controllers (RAVENS) who were brought in under CIA/IAD command and control as "civilians" to support secret combat ops in Laos.
Raiders of the China Coast by Frank Holober — History of CIA/IAD paramilitary operations in the Taiwan Straits, 1947–1955, with details on such PMCOs as Ernie Tskikerdanos.
Black Hawk Down: A Story of Modern War, Bowden, Mark (1999), Atlantic Monthly Press. Berkeley, California (USA). ISBN 0-87113-738-0 about operation Gothic Serpent
Killing Pablo: The Hunt for the World's Greatest Outlaw, Bowden, Mark (2001), ISBN 0-87113-783-6 about the hunt for Pablo Escobar
Bush at War by Bob Woodward, 2001, detailing the initial invasion of Afghanistan and the role of SAD.
First In: An Insiders Account of how the CIA Spearheaded the War on Terror in Afghanistan by Gary Schroen, 2005.
Jawbreaker: The Attack on Bin Laden and AL Qaeda: A personal account by the CIA's field Commander by Gary Berntsen and Ralph Pezzulla, 2005.
Kill bin Laden, by Dalton Fury, St. Martin's Press, October 2008.
Wild Bill Donovan: The Last Hero, by Anthony Cave Brown, New York: Times Books, 1982.
Safe For Democracy:  The Secret Wars Of The CIA, John Prados, Ivan R. Dee, Chicago, 2006.
Inside Delta Force, Haney, Eric L. (2002), New York: Delacorte Press, 325. ISBN 978-0-385-33603-1.
Not a Good Day to Die: The Untold Story of Operation Anaconda, Naylor, Sean (2005), Penguin Group, New York about Operation Anaconda; details, among other things, the actions of SAD Paramilitary officers during this chaotic 2002 battle in Afghanistan.
Preparing the Battlefield:  The Bush Administration steps up its secret moves against Iran, Seymour M. Hersh, July 7, 2008. <http://www.newyorker.com/reporting/2008/07/07/080707fa_fact_hersh>
Orphans Of The Cold War: America And The Tibetan Struggle For Survival, John Kenneth Knaus, 1999 IBN 1891620851.
Horse Soldiers: The Extraordinary Story of a Band of U.S. Soldiers Who Rode to Victory in Afghanistan, Doug Stanton, 2009.
Masters of Chaos: The Secret History of the Special Forces, Linda Robinson, 2004.
The One Percent Doctrine: Deep Inside America's Pursuit of Its Enemies Since 9/11, Ron Suskind, Simon and Schuster, 2006.
''National Geographic: CIA Confidential, Afghanistan and Pakistan, <http://channel.nationalgeographic.com/series/cia-confidential/all/Overview>.
American spy: my secret history in the CIA, Watergate, and beyond, E. Howard Hunt; with Greg Aunapu; foreword by William F. Buckley, Jr. (2007)
</small>

Ligações externas
CIA homepage

Espionagem